In questa pagina sono riportate le liste dei nuotatori che hanno vinto più medaglie d'oro ai Giochi olimpici.

Lista dei plurititolati

Uomini

Donne

Lista dei plurititolati in eventi individuali

Uomini

Donne

Lista dei plurititolati in una singola edizione

Uomini

Donne

Lista dei plurititolati in eventi individuali in una singola edizione

Uomini

Donne

Voci correlate 
 Sportivi con il maggior numero di medaglie olimpiche
 Medaglie olimpiche maschili del nuoto
 Medaglie olimpiche femminili del nuoto

Collegamenti esterni 
 

M